Góry:
 Czartowska Skała (Polska)
 Czartowska Skała (Ukraina)